Ниже представлен список всех призеров зимних Олимпийских игр 1960 года, проходивших в Скво-Вэлли с 18 по 28 февраля 1960 года.

Биатлон

Мужчины

Горнолыжный спорт

Мужчины

Женщины

Конькобежный спорт

Мужчины

Женщины

Лыжное двоеборье

Мужчины

Лыжные гонки

Мужчины

Женщины

Прыжки с трамплина

Мужчины

Фигурное катание

Хоккей

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 1960

Ссылки 
 

Списки призёров Олимпийских игр